Консульство СССР — консульства, представлявщие интересы СССР в городах разных стран.

 Консульство СССР в Дархане
 Консульство СССР в Эрдэнэте